Podział administracyjny Niemiec
 Kretz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

 Osoby
 Amanda (Louisa Kretz Lameche) (ur. 1985)
 Anaïs (Helena) Kretz Lameche (ur. 1987)
 Claus Kretz (1950 – 2007), niemiecki polityk (CDU)
 Ed ("Iron Man") Kretz (1911 – 1996), motocyklista
 Eric Kretz (ur. 1966), amerykański muzyk, perkusista i producent
 Friedrich Kretz (ur. 1952)
 Joel Kretz, amerykański polityk Partii Republikańskiej
 Johannes Kretz (ur. 1968), austriacki kompozytor
 Kate Kretz (ur. 1963), amerykański artysta
 Ludwig Kretz, austriacki kolarz
 Michael Kretz (ur. 1966), austriacki polityk (SPÖ)
 Paula Kretz – założyciel Kretztechnik
 Perry Kretz (ur. 1933), niemiecko-amerykański fotograf i dziennikarz
 Richard Kretz (1865 – 1920), austriacki patolog
 Ulrich Kretz (ur. 1959), niemiecki piłkarz